Парламентарните избори в България през 1991 година са редовни парламентарни избори проведени на 13 октомври 1991 г. Избирателната активност е 83,9%.

За разлика от изборите през 1990 г. за Велико народно събрание с 400 народни представители, вторите свободни
избори в България са за обикновено народно събрание, състоящо се от 240 народни
представители. На тези избори СДС участва с няколко формации. СДС-движение печели с 34,36% от всички гласове (110 места); БСП е втора с 33,14% и 106 места; ДПС се нарежда на трето място със 7,55% и 24 места.

Макар социалистите да губят мнозинството, победата на СДС не е безусловна, Демократичните сили не разполагат с достатъчно мнозинство за сформиране на правителство и се налага да разчитат на подкрепа от страна на ДПС.

Резултати 
Изборите печели Съюзът на демократичните сили (СДС).

Източници 

1991
Избори през 1991 година